Gilles – comune francese
Gilles – nome proprio di persona maschile (corrispondente all'italiano Egidio)
Gilles – dipinto di Antoine Watteau
Gilles – romanzo di Pierre Drieu La Rochelle

Persone

Gilles
Alain Gilles – cestista e allenatore di pallacanestro francese
Frantz Gilles – calciatore haitiano
Jean Gilles – compositore francese
Pierre Gilles, meglio noto come Petrus Gillius – naturalista, traduttore e topografo francese 
Pierre Gilles – storico e pastore riformato svizzero 
Piper Gilles – danzatrice su ghiaccio statunitense naturalizzata canadese
Ralph Gilles – imprenditore e designer statunitense di origine haitiana
Vanessa Gilles – calciatrice canadese

Gillès
Daniel Gillès – critico letterario e scrittore belga

Pagine correlate
Saint-Gilles